Понтијци могу бити:
 Понтијци, становници области Понт
 Понтски Грци, етничка група састављена од Грка из области Понта

Види још 
 Понти, вишезначна одредница